Corozaleños – abitanti di Corozal (Porto Rico)
Corozaleños – abitanti di Hato Corozal